Australian Championships 1929 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1929 roku w dniach 19–28 stycznia, na kortach Memorial Drive Park w Adelaide.

Była to 22–ga edycja rozgrywek u mężczyzn, a 8–ma u kobiet.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Australian Open według lat
1929 w tenisie ziemnym